Спа́сская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

Россия 
 Спасская улица — улица во Владимире.
 Спасская улица — улица в Кирове.
 Большая Спасская улица — улица в Москве.
 Спасская улица — улица в Новосибирске.
 Большая Спасская улица — улица во Ржеве.
 Спасская улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Спасская улица — улица в посёлке Парголово.
 Спасская улица — прежнее (1858—1923) название улицы Рылеева.
 Большая Спасская улица — прежнее (1890-е — 1964) название части проспекта Непокорённых.
 Большая Спасская улица — прежнее (1828—1922) название улицы Красного Курсанта.
 Малая Спасская улица — прежнее (до 1965) название улицы Карбышева.
 В Томске:
 Спасская улица — улица в Апреле;
 Спасская улица — улица в микрорайоне Наука;
 Спасская улица — прежнее (до 14 мая 1920 года) название южной части Советской улицы;
 Спасский тракт (Спасская дорога, Спасский выезд) — прежнее (до 1925 года) название Коларовского тракта.
 Спасская улица — улица в Ульяновске.

Украина 
 Спасская улица — улица в Днепре.
 Спасская улица — улица в Донецке.
 Спасская улица — улица в Киеве.
 Спасская улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Спасская улица — улица в Полтаве.
 Спасская улица — улица в Чернигове.

Казахстан 
 Спасская улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Садовая-Спасская улица — улица в Москве.
 Спасский переулок — переулок в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Примечания